

Уштаган — село, Курмангазинський район, Атирауська область
 Уштаган — село, Мангістауський район, Мангістауська область